Cabanes oder Cabanès ist der Name von:

Orten:
 Cabanès (Aveyron), Gemeinde im Département Aveyron, Frankreich
 Cabanès (Tarn), Gemeinde im Département Tarn, Frankreich
 Cabanes-du-Breuil, Freilichtmuseum in der Gemeinde Saint-André-d’Allas im Département Dordogne, Frankreich
 Cabanes (Girona), Dorf in der Provinz Girona in Katalonien
 Cabanes (Castellón) (auch Cabanes de l'Arc), Gemeinde in der Provinz Castellón in Spanien

Personen:
 Augustin Cabanès (1862–1928), französischer Medizinhistoriker
 Ernest Cabaner (* 1833 als Jean de Cabanes; † 1881), französischer Komponist, Pianist und Dichter
 Louis François Cabanes (1867–1933), französischer Maler des Orientalismus, Historien- und Genremaler
 Max Cabanes (* 1947), französischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Cabanas